VBZ Be 4/4 oder VBZ Ce 4/4 steht für folgende Tramtypen der Verkehrsbetriebe Zürich:

 VBZ Ce 4/4 (Elefant) ab 1929
 VBZ Ce 4/4 (Kurbeli) ab 1940
 VBZ Ce 4/4 (Pedaler) ab 1941
 VBZ Be 4/4 (Karpfen) ab 1960